La competizione della categoria pesi gallo (fino a 54 kg) di pugilato ai Giochi della XIX Olimpiade si è svolta dal 13 al 26 ottobre 1968 all'Arena México di Città del Messico.

Il vincitore è stato Valerian Sokolov, un pugile praticamente sconosciuto prima del 1968, quando vinse il titolo dei pesi gallo sovietici per qualificarsi per le Olimpiadi. A Città del Messico ha ottenuto solo una vittoria minima, quella ai sedicesimi quando ha battuto per 3 giudici a 2, l'ecuadoregno Rafael Anchundia, poi ha vinto i restanti incontri con due vittorie prima del limite e due decisioni unanime, sconfiggendo in finale l’ugandese Eridadi Mukwanga, quando l'arbitro ha interrotto il combattimento a 2’15” del secondo round. Per l’Uganda è stata la prima medaglia d'argento alle Olimpiadi.

Classifica finale

Risultati

Note

Bibliografia

Collegamenti esterni 
 

 3